Juan Casimiro del Palatinado-Zweibrücken-Kleeburg (en alemán: Johann Casimir; Zweibrücken, 20 de abril de 1589 - Castillo de Stegeborg, Östergötland, Suecia, 18 de junio de 1652) fue un noble alemán.

Primeros años de vida
Fue el tercer hijo del conde palatino y duque Juan I del Palatinado-Zweibrücken y de Magdalena de Cléveris, hija del duque Guillermo V el Rico de Jülich-Cléveris-Berg y de la archiduquesa austriaca María de Habsburgo, hija del emperador Fernando I. 

Juan Casimiro fue desde 1611 hasta 1617 conde palatino de Zweibrücken-Neukastel y desde 1617 hasta 1652 conde palatino del Palatinado-Kleeburg con residencia en Birlenbach en Weissenburg Unterelsaß. Fue el fundador de la línea sueca de la Casa de Palatinado-Zweibrücken.

Vida pública
El joven conde palatino fue encargado por los protestantes en 1613 a viajar a Estocolmo para reunirse con el rey Gustavo Adolfo II, con el motivo de formar una alianza entre el país escandinavo con los protestantes alemanes para ganar la guerra que pronto estallaría. Allí encontró a su futura esposa. El 21 de junio de 1615 en Estocolmo, se casó con la princesa Catalina Vasa (1584-1638), hija mayor de Carlos IX y media hermana de Gustavo II Adolfo. Debido a la agitación de la Guerra de los Treinta Años, en 1622 se radicó en Suecia, estableciéndose en Stegeborg, el castillo que Gustavo Adolfo le otorgó como feudo.

Después de la muerte del rey sueco en la Batalla de Lützen en 1632, durante el gobierno de regencia del canciller Axel Oxenstierna por la minoría de la reina Cristina, Juan Casimiro hizo de Stegeborg un círculo de opositores al regente y de esta forma la familia Juan Casimiro prepara su examen para el trono sueco. Cristina en 1644 fue declarada mayor de edad y se apoyó en Juan Casimiro y sus dos hijos, Carlos Gustavo y Juan Gustavo Adolfo, con quienes se había criado para liberarse del paternalismo de Oxenstierna. En 1647, la reina nombró a Carlos Gustavo como "generalísimo" de las tropas suecas en Alemania y, al mismo tiempo buscó su intención de casarse con él. Cuando en 1649 Carlos Gustavo fue nombrado por el parlamento sueco heredero al trono, su padre Juan Casimiro había logrado su objetivo. 

Cristina cambió su opinión en 1650 y decidió nunca casarse, abdicando el 6 de junio de 1654, Carlos Gustavo al día siguiente fue coronado como Carlos X de Suecia. Dejó su patrimonio alemán a su hermano Juan Adolfo.

Matrimonio e hijos
Juan Casimiro y Catalina Vasa tuvieron nueve hijos: 
 Cristina Magdalena (1616-1662), casada en 1642 con Federico VI de Baden-Durlach (1617-1677) (rama de la que descendió Adolfo Federico y Gustavo VI Adolfo).
 Carlos Federico (1618-1619). 
 Isabel Amalia (1619-1628). 
 Carlos Gustavo (1622-1660), conde palatino de Zweibrücken-Kleeberg (1652-1660) y rey de Suecia (1654-1660) con el nombre de Carlos X, se casó en 1654 con la condesa Eduvigis Leonor de Holstein-Gottorp (1636-1715). 
 María Eufrosina (1625-1687), casada en 1647 con Magnus Gabriel De la Gardie (†1686). 
 Leonor Catalina (1626-1692), casada con el landgrave Federico de Hesse-Eschwege (1617-1655).
 Cristina (1628-1629).
 Adolfo Juan (1629-1689), sucesor de su hermano mayor Carlos Gustavo como conde palatino de Zweibrücken-Kleeberg.
 Juan Gustavo (* alrededor de 1630).

Ancestros

Referencias

Nobles de Alemania del siglo XVII
Nobles de Suecia del siglo XVII
Casa de Palatinado-Zweibrücken